Szwajcaria:
 Affoltern – okręg (Bezirk) w kantonie Zurych
 Affoltern – dawna nazwa gminy Grossaffoltern
 Affoltern am Albis – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Affoltern
 Affoltern im Emmental – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental

Zobacz też:
 Affaltern
 Affoldern